Гран-при Бельгии 2022 года (официально ) — четырнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» 2022 года. Прошёл 26—28 августа на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Это был 78-й Гран-при Бельгии, 55-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1 и 65-й на автодроме «Спа-Франкоршам».
 
Квалификацию выиграл Карлос Сайнс (мл.) из команды Ferrari.
 
В гонке победил Макс Ферстаппен из команды Red Bull, вторым финишировал Серхио Перес из Red Bull, третьим — Карлос Сайнс (мл.).

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +15 °C, трасса +20…21 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:51,901
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +21…22 °C, трасса +36 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:49,354, поставлен на 32 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 

 

Гран-при Бельгии
Спорт в Бельгии в 2022 году